Een Sint-Franciscus Xaveriuskerk is een kerk die genoemd is naar de heilige Franciscus Xaverius.

België 
 Sint-Franciscus Xaveriuskerk (Borgerhout) - Borgerhout
 Église Saint-François-Xavier - Farciennes
 Sint-Franciscus Xaveriuskerk (Kuregem) - Kuregem (Anderlecht)
 Sint-Pieters-en-Pauluskerk (Mechelen) - Mechelen, officiële benaming luidt Kerk van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus op visitatie bij de Heilige Ignatius van Loyola en de Heilige Franciscus Xaverius.

Frankrijk 
 Saint-François Xavier - Parijs

Litouwen
 Franciscus Xaveriuskerk (Kaunas)

Nederland 
 Sint-Franciscus-Xaveriuskerk (Amersfoort) - Amersfoort
 Sint-Franciscus Xaverius- of Krijtbergkerk - Amsterdam
 Sint-Franciscus Xaveriuskerk (Enkhuizen) - Enkhuizen

Slowakije
 Sint-Franciscus Xaveriuskerk (Rožňava) - Rožňava

Spanje 
 Sint-Franciscus Xaveriusbasiliek - Javier

Franciscus Xaveriuskerk